Magyarországon létezett vagy létező bencés gimnáziumok szócikkei:
Budapesti Bencés Gimnázium, a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1923-1948 között volt budapesti bencés gimnázium
Csepeli Bencés Gimnázium
Esztergomi Bencés Gimnázium
Győri Bencés Gimnázium
Komáromi Bencés Gimnázium
Kőszegi Bencés Gimnázium
Nagyszombati Bencés Gimnázium
Pannonhalmi Bencés Gimnázium
Pápai Bencés Gimnázium
Pozsonyi Bencés Gimnázium
Soproni Bencés Gimnázium